Queiroz kan som auktorsförkortning betyda:

 Luiz Jardim de Queiroz
 Luciano Paganucci de Queiroz

Robotskapade auktorsförkortningar